Которосль:

 Которосль — река, правый приток Волги.
 Которосль — железнодорожная платформа СЖД в Ярославле.
 Которосль — первоначальное название железнодорожной станции Ярославль-Главный.